Дрвосјече се може односити на:

Дрвосјече, крајишки музички састав.
Дрвосјеча, занимање.